Sony Pictures Television, Inc. (также известна как Sony Pictures Television Studios) — американская телестудия, принадлежащая компании Sony Pictures Entertainment. Занимается производством и дистрибуцией контента.

Деятельность компании 
Sony Pictures Television владеет собственной библиотекой полнометражных фильмов, сериалов и реалити-шоу, удостоенных престижных наград, а также мультипликационных сериалов и драм, получивших высокие оценки критиков. В дополнение к американскому бизнесу по производству фильмов и сериалов SPT имеет 19 производственных компаний собственных и совместных предприятий в 13 странах за пределами США, а также офисы в 31 стране. 

Портфель всемирной телесети SPT включает в себя более 150 развлекательных телеканалов в 178 странах мира с суммарной аудиторией более двух миллиардов зрителей по всему миру. SPT также занимается разработкой, поддержкой и созданием контента, а также управляет видеосайтом студии — Crackle. Кроме того, SPT является владельцем американской продюсерской компании Embassy Row, совладельцем кабельного телеканала Game Show Network (GSN), а также национального рекламного агентства ITN Networks.

Департамент по размещению рекламы компании SPT является одной из лидирующих компаний по продаже рекламного времени в сериалах производства Sony Pictures Television, а также таких бизнес-единиц, как Rural Media Group и DoctorOz.com.

Подразделения 

 Sony Pictures Television International Production
 Sony Pictures Television Networks
 Adelaide Productions
 CPT Holdings, Inc.
 Gemstone Studios
 TriStar Productions
 TriStar Television

Sony Pictures Television Studios

Sony Pictures Television Networks 

 Sony Channel
 Game Show Network: запущен 1 декабря 1994 года.
 Culver Max Entertainment: запущен как Set India Private Limited 30 сентября 1995 года.
 AXN: запущен 22 июня 1997 года.
 Animax: запущен 20 мая 1998 года.
 Sony Movies: запущен 1 октября 2010 года. Также работает в Великобритании (ранее Movies4Men 2) и Ирландии.
 GetTV: цифровая сеть для трансляции классических фильмов и сериалов Sony Pictures, Universal Studios, MGM и CBS Media Ventures.
 Cine Sony Television: телесеть на американском и испанском языках запущена в августе 2012 г..
 Viasat 3 и Viasat 6 (приобретенный Modern Times Group)

Награды 
2008 год — Серебряная награда Promax/BDA Worldwide за маркетинговую кампанию, посвященную запуску телесериала «Герои» на Sony Sci-Fi.
2010 год — Sony Channel лучший развлекательный телеканал в категории «Зарубежное ТВ в России» премии «Большая цифра».
2012 год —Телеканал Sony Turbo стал обладателем премии «Золотой луч» в номинации «Телеканалы: кино и сериалы» (зарубежный телеканал).
2014 год — Телеканал Sony Sci-Fi занял первое место по итогам зрительского голосования премии «Большая цифра» в номинации «Телеканал сериалов».
2015 год — Шоу «Спросони» на телеканале Sony Channel заняло первое место по итогам зрительского голосования премии «Большая Цифра» в номинации «Развлекательная программа».
2016 год — Телеканал Sony Channel стал лауреатом премии «Большая цифра» в номинации «Лучший телеканал сериалов по мнению телезрителей».
2019 год — Телеканал Sony Channel стал лауреатом премии «Золотой луч» в номинации «Женский телеканал».
2020 год — Телеканалы Sony Sci-Fi, Sony Channel и Sony Turbo стали обладателями премии «Telecom Awards 2020» в номинации «Лучший телевизионный проект года в сфере PAY TV».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Sony Pictures Television Studios 
 Официальный сайт Sony Pictures Television International Production 
 Официальный сайт Sony Pictures Television Networks
 Официальный сайт Sony Pictures Television Games

Sony Pictures Entertainment
Телевизионные компании США
Компании, основанные в 2002 году
Дочерние компании Sony